Şırnak () ist eine Provinz der Türkei im Dreiländereck mit Irak und Syrien. Die Hauptstadt heißt ebenfalls Şırnak. Die Provinz grenzt im Norden an Siirt und Van, im Osten an Hakkâri und im Westen an Mardin. Sie hat eine Fläche von 7078 km² und ist im Durchschnitt 1400 m hoch. Die Provinz entstand im Mai 1990 (Gesetz Nr. 3647) aus Teilen dreier Provinzen. Neben der Hauptstadt Şırnak bestehen noch weitere 18 Gemeinden (Städte) und 194 Dörfer.

Wichtige Flüsse sind der Tigris, der Hezil, der Çağlayan und der Kızılsu, wobei Kızılsu, Hezil und Habur in den Tigris fließen. Die wichtigsten Berge sind der Cudi mit 2089 m, der Gabar, der Namaz und die Altın-Berge.

Verwaltungsgliederung 
Die Provinz ist in sieben Landkreise (auch Bezirke, İlçe) gegliedert:
Ihre Namen lauten auf kurdisch:

Bevölkerung 
Die Provinz wird mehrheitlich von Kurden bewohnt.

Zum Zensus 2011 betrug das Durchschnittsalter in der Provinz 18,1 Jahre (Landesdurchschnitt: 29,6), wobei die männliche Bevölkerung durchschnittlich 0,8 Jahre älter als die weibliche war (18,5 — 17,7). Die Provinz Şırnak hatte zu diesem Zeitpunkt von allen 81 türkischen Provinzen die jüngste Bevölkerung.

Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung 
Nachfolgende Tabelle zeigt die jährliche Bevölkerungsentwicklung am Jahresende nach der Fortschreibung durch das 2007 eingeführte adressierbare Einwohnerregister (ADNKS). Außerdem sind die Bevölkerungswachstumsrate und das Geschlechterverhältnis (Sex Ratio d. h. Anzahl der Frauen pro 1000 Männer) aufgeführt.
Der Zensus von 2011 ermittelte 453.828 Einwohner, das sind über 100.000 Einwohner mehr als beim Zensus 2000.

1 Zensus 2000

Bevölkerungszahlen der Landkreise 
Die Werte von 1990 und 2000 basieren auf den Volkszählungen, die restlichen (2007–2020) sind Bevölkerungsangaben am Jahresende, ermittelt durch die Fortschreibung im 2007 eingeführten Einwohnerregister (ADNKS)

Wahlen 
Şırnak ist die Hochburg der Demokratischen Partei der Völker. Der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung gelingt es schwer ein Abgeordneten aus Şırnak zu bekommen, jedoch bekam die Partei bei der letzten Wahl ein Abgeordneten.

Etymologie 
 Der Name Şırnak soll sich angeblich vom Wort Şehr-i Nuh ableiten, was übersetzt Noachs Stadt heißt. Daraus wurde Şerneh und dann Şırnak. Der Cudi-Berg gilt nach dem Koran als Anlegeort der Arche Noah.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Kultur- und Tourismusdirektion
 Offizielle Internetpräsenz der Sicherheitsdirektion Şırnaks
 Offizielle Internetpräsenz der Bildungsdirektion Şırnaks
 Offizielle Internetpräsenz der Gesundheitsdirektion Şırnaks

Einzelnachweise 

Sirnak
Sirnak, Provinz
Sirnak, Provinz
 
NUTS-3-Region